Wopfner ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wopfner (1870–1933), bayerischer Ministerialrat
 Helmut Wopfner (1924–2021), österreichischer Geologe
 Hermann Wopfner (1876–1963), österreichischer Volkskundler und Historiker
 Joseph Wopfner (1843–1927), österreichischer Maler